Căciulata ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:
 
 Căciulata (Mureș), Dorf im Kreis Mureș
 Căciulata (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea, Kurort und Stadtteil von Călimănești